Грануляция:
 Грануляция — формирование зёрен какого-либо вещества, гранулирование.
 Грануляция — структура в фотосфере Солнца.
 Грануляция — зернистая ткань, образующаяся в процессе заживления раны.
 Грануляции паутинной оболочки — пахионовы грануляции, выросты паутинной оболочки головного мозга, участвующие в циркуляции ликвора.